Чувак — сленгова назва чоловіка, хлопця.
 Чуваки — м'які черевики горян.